Constantin Ionescu
 Irina Ionescu
 Sabrina Ionescu
 Vali Ionescu
 Mihai Ionescu-Călineşti
 Bondoc Ionescu-Crum
 Grupa Ionescu Diamandi